Ламинарный бокс — лабораторный прибор для работы с биологическими объектами в стерильных условиях.
 Ламинарный доспех — доспех из подвижно соединённых друг с другом поперечных полос.